Maria Rain bezeichnet:

 Maria Rain (Kärnten), eine Gemeinde in Kärnten
 Maria Rain (Bayern), einen Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg im Allgäu